
Molekulska formula -{C16H25NO}- se može odnositi na:
 7-OH-DPAT
 8-Hidroksi-N,N-dipropil-2-aminotetralin
 Picenadol